Натуральне число 1492
 1492 рік до нашої ери
 1492 рік нашої ери